Rowan County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Rowan County, Kentucky 
 Rowan County, North Carolina